Кукурбітарія (Cucurbitaria) — рід грибів родини Cucurbitariaceae. Назва вперше опублікована 1821 року.
Гриби роду кукурбітарія розвиваються на відмерлих гілочках різних деревних і чагарникових рослин, сприяючи їх часткової мінералізації. Найбільш характерні для цього роду види С. caraganae (на відмерлих гілочках караганника), С. alongata (на гілочках різних акацій), С. occulta (на гілочках різних шипшин), С. rhamni (на гілочках крушини), С . ribis (на гілочках смородини).

Види 
База даних Species Fungorum станом на 11.11.2019 налічує 96 видів роду Cucurbitaria:

Примітки

Джерела 
 Gray, S.F. 1821. A natural arrangement of British plants. 1:1-824 — P.519

Посилання 
 

Роди грибів